Kiss ist ein 1986 veröffentlichter Song des US-amerikanischen Musikers Prince, den er geschrieben, komponiert, arrangiert und produziert hat. Das Stück wurde am 5. Februar 1986 als Vorabsingle seines Albums Parade ausgekoppelt. Prince nahm Kiss mit seiner damaligen Begleitband The Revolution auf. Zudem ist der Song im Prince-Film Under the Cherry Moon – Unter dem Kirschmond zu hören.

In den USA erreichte Kiss Goldstatus für 1.000.000 verkaufte Exemplare und in den Großbritannien Platinstatus für 600.000 verkaufte Singles.

Geschichte 
Während der Aufnahmen des Soundtrackalbums Parade nahm Prince ein kurzes akustisches Demo mit einem Vers und einem Refrain auf. Ursprünglich schrieb er den Song für eine Band namens Mazarati, eine von The Revolution-Bassist Brown Mark gegründete Gruppe, die ihn so überarbeiteten, dass er den Song am Ende selbst sang. Im Refrain fügte er noch ein Gitarrensolo ein, den Hintergrundgesang übernahmen Mazarati.

Nach der Veröffentlichung am 5. Februar 1986 wurde dies Prince’ weiterer Nummer-eins-Hit nach When Doves Cry und Let’s Go Crazy in den Billboard Hot 100. Bei den Grammy Awards 1987 gewann Prince mit Kiss in der Kategorie Beste Darbietung eines Duos oder einer Gruppe – Pop.

Auf einer 12-Zoll-Fassung erschien eine Version mit einer langen Instrumentierung. Dabei sind auch Bassgitarre, Orgel und Hörner zu hören. Diese 7:16-minütige Fassung enthält auch eine weitere Zeile, in der Prince mit Jill Jones singt. Die B-Seite des Liedes ist das Stück ♥ or $ (Love or Money), in der Prince in hohem Falsett singt; einen Teil davon hörte man im Film Under the Cherry Moon – Unter dem Kirschmond. In der New-Musical-Express-Liste der 150 Greatest Hits landete dieser auf Platz 4 und in der Rolling-Stone-Liste der 500 besten Songs aller Zeiten erreichte dieser Platz 464.

Im Film Pretty Woman (1990) singt die von Julia Roberts gespielte Prostituierte Vivian Ward den Song, und auch in Happy Feet (2006) boten einige Filmfiguren den Song dar.

Kiss ist auch auf den Prince-Kompilationen The Hits/The B-Sides (1993), The Very Best of Prince (2001), Ultimate (2006) und 4Ever (2016) zu finden.

Rezension 
Steve Huey lobt auf Allmusic.com das Reduzierte an dem Lied. Er hebt hervor, dass Prince „completely dropping the bass tracks“ und „essentially strips funk down to its barest essentials and then cuts a little bit more“. Er lobt zudem die Stimme von Prince („upper register of his generous falsetto range“) und die Background-Stimmen („alien soundscape“). Er fasste zusammen:

Musikvideo 
In dem Musikvideo führte Rebecca Blake im Januar 1986 in Los Angeles Regie. Die Handlung des Videos stellt eine von Prince vorgeführte Choreographie dar. Diese findet in einer Halle statt mit der sitzenden, Gitarre spielenden Wendy Melvoin und des gemeinsam mit Prince tanzenden Fotomodells Monique Mannen, die teilweise einen Schleier über dem Oberkörper trägt.

Coverversionen (Auswahl) 
Kiss wurde häufig gecovert und gesampelt.

Weblinks 
 Songlexikon: „Kiss (Prince)“, abgerufen am 21. Mai 2012

Einzelnachweise 

Lied 1986
Contemporary-R&B-Lied
Popsong
Funksong
Nummer-eins-Hit
Lied von Prince